Les Tamariens sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, une espèce extraterrestre originaire de la planète Shantil III.

Physiologie 
Ce sont des humanoïdes d'apparence un peu reptilienne. Leur nez est aplati, les narines sont largement ouvertes. Un sillon osseux prolonge le nez sur le front et le crâne. Les oreilles sont prises dans un revêtement cartilagineux.

Histoire 
En 2268, a lieu le premier contact avec la Fédération. Le capitaine Picard et le capitaine tamarien Dathon se retrouvent sur la planète El-Adrel IV et réussissent à établir les bases d'une communication (voir ''Darmok ).

Culture 
Les Tamariens utilisent une langue très imagée qui met en échec le traducteur universel utilisé par les vaisseaux de la Fédération. La langue tamarienne est presque entièrement basée sur l'emploi de métaphores tirées de leur riche mythologie. Pendant plus d'un siècle, la Fédération et les Tamariens cohabitent sans pouvoir établir la moindre relation faute d'un langage commun. Un capitaine tamarien, Dathon, n'hésite pas à sacrifier sa vie pour pouvoir établir une communication avec la Fédération.

L'importance de leur mythologie se traduit aussi par le grand nombre de symboles épinglés sur l'uniforme des Tamariens. Même la dague qu'ils portent sur leur poitrine a une valeur symbolique. Au moment de s'endormir, les Tamariens disposent autour de leur couche les symboles de leur uniforme, suivant un ordre ritualisé.

Technologie 
La technologie tamarienne est d'un niveau équivalent à la Fédération (téléportation et distorsion) et, dans certains domaines, lui est même supérieure. Un vaisseau tamarien dispose ainsi de boucliers puissants et d'armes précises. Il peut ioniser l'atmosphère d'une planète empêchant ainsi toute téléportation ou simple communication entre un vaisseau et la surface.

Tamariens célèbres 
 Dathon

Espèce extraterrestre de Star Trek